Osoby noszące nazwisko Bakker:
 Ellen Bakker (1958–2004) – holenderska brydżystka
 Jan Pieter Bakker (1906–1969) – holenderski geograf i geolog
 Jos De Bakker (ur. 1934) – belgijski kolarz torowy i szosowy
 Mark Bakker – holenderski brydżysta
 Mitchel Bakker (ur. 2000) – holenderski piłkarz
 Richard Scott Bakker (ur. 1967) – kanadyjski pisarz
 Robert Bakker (ur. 1945) – amerykański paleontolog
 Sharona Bakker (ur. 1990) – holenderska lekkoatletka, płotkarka
 Thiemo de Bakker (ur. 1988) – holenderski tenisista